Mboya ist der Familienname folgender Personen:

 Marek Mboya Kotieno (* 2000), deutscher Basketballspieler
 Tom Mboya (1930–1969), kenianischer Gewerkschafter und Unabhängigkeitspolitiker